Sandersiella är ett släkte av kräftdjur. Sandersiella ingår i familjen Hutchinsoniellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Cephalocarider
Sandersiella